

Persone 
 Edwin Scharff – scultore e grafico tedesco
 Gertrude Scharff Goldhaber – fisica statunitense di origini tedesche
 Harald Scharff – ballerino e attore teatrale danese
 Robert Francis Scharff – zoologo inglese